Cidades atuais
Neápolis (Creta) — na Grécia

Antigas cidades ou que mudaram de nome
Neápolis (Tunísia) — antecessora de Nabeul
Nápoles — no sul de Itália
Cavala (Grécia) — na Trácia
Léptis Magna — na Tripolitânia, Líbia, chamada Neápolis em grego
Limassol — em Chipre
Nablus — antiga Flávia Neápolis, na Palestina
Trípoli (Frígia) — na Anatólia Central
Kuşadası — antiga Éfeso Neápolis

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história